Шонтэй:

 Шонтэй (город) — административная единица в городе Ханой во Вьетнаме.
 Крепость Шонтэй — крепость в Шонтэе.
  — старая провинция во Вьетнаме, существовала в XIX в. при династии Нгуен.
 Шонтэй (уезд) — уезд в провинции Куангнгай во Вьетнаме.
 «Шонтэй» — вьетнамское наименование провинции Шаньси в Китае.